[[File:Lawrence County Airport.jpg|thumb|right|340px| <div style="text-align:center"> Lawrence County Airport - Aeroportul comitatului Lawrence din Courtland, statul , . </div>]]

Comitatul Lawrence, conform originalului din engleză, Lawrence County, este numele a unsprezece comitate din , după cum urmează.

Cu excepția comitatului Lawrence din statul , toate au fost denumite după căpitanul James Lawrence, eroul naval al Războiului anglo-american în anul 1812.

 Comitate din Statele Unite ale Americii 
 Comitatul Lawrence, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Lawrence, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Lawrence, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Lawrence, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Lawrence, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Lawrence, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Lawrence, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Lawrence, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Lawrence, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Lawrence, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Lawrence, statul  -- (Categorie și format)

 Vezi și 
 Lawrence (dezambiguizare) Laurens (dezambiguizare) Comitatul Lawrence (dezambiguizare) Districtul Lawrence (dezambiguizare) Lawrence (dezambiguizare)''

Dezambiguizare
Nume proprii